Cavil peut faire référence à :
 John Cavil ou frère Cavil, un personnage fictif de Battlestar Galactica.
 Communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône, une ancienne Communauté d'agglomération du Rhône en France.